Friedrich Kopp ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kopp (Politiker) (1817–1873), deutscher Landtagsabgeordneter
 Friedrich Kopp (Historiker) (1908–nach 1944), deutscher Historiker, NS-Propagandist
 Friedrich Kopp (Unternehmer) (1928–2015), österreichischer Unternehmer und Firmengründer, Kopp Vakuumtechnik

Siehe auch:
 Fritz Kopp